Jegor i Opizdieniewszyje (ros. Егор и Опизденевшие) - znany rosyjski zespół-projekt psychodeliczny, utworzony w czasie przerwy działania zespołu Grażdanskaja Oborona. Zespół nagrywał piosenki głównie w 1990-1993 latach.

Brzmienie 
Piosenki zespołu składają się głównie ze zniekształconych dźwięków gitar elektrycznych, nieprostych linii basu oraz głębokiego i pełnego energii głosu Letowa.

Skład 

 Jegor Letow - wokal, gitara, bas, perkusja, harmonijka ustna, solo gitara

 Konstantin "Kuzia UO" Riabinow - gitara, bas, perkusja, solo gitara, harmonijka ustna, wibrafon, metalofon, klawiszowe
 Igor "Jeff" Żewtun - gitara, bas
 Anna Wolkowa - skrzypce, organ elektryczny
 Aleksandr Rożkow - gitara, flet

Historia 
Piosenki powiązane z takimi wydarzeniami: śmierć Janka Diagilewa, przebyte zapalenie mózgu, wycieczki w Urale, praktyka rozszerzania świadomości i eksperymenty w zakresie magii, użycie substancje psychoaktywnych i stymulantów.

Dyskografia 
Ostatni album Zacziem sniatsja sny (2007) Grażdanskaja Oborona miał być zaznaczony jak album projektu Jegor i Opizdieniewszyje. Na digipaku zostały nazwy obydwu zespołów.

 Bryk-skok: dzięciące piosenki (Прыг-скок: детские песенки) (1990)
 Sto lat samotności (Сто лет одиночества) (1993)
 Psychodelia Tommorow (Психоделия Tomorrow) (wydany w 2002)

Rosyjskie zespoły rockowe